

Мішоппен — місто, штат Пенсільванія
 Мішоппен Тауншип — селище в окрузі Вайомінг, штат Пенсильванія